Ritual — второй студийный альбом британской инди-рок-группы White Lies, выпущен 17 января 2011 года на лейбле Fiction и спродюсирован Аланом Мулдером.

Первый сингл с альбома, «Bigger than Us», был выпущен 3 января 2011 года.

О диске 
Название альбома было подтверждено группой в течение ноября 2010 года.

Лидер группы, Гарри Маквей заявил, что ключевой темой альбома является любовь, но добавил, что диск также содержит «много религиозных образов». Барабанщик Джек Лоуренс-Браун сказал, что группа хотела быть более смелой, чем в предыдущей работе, идя в направлении звуков полностью отличающихся от тех, которые были в To Lose My Life… В частности, в альбоме присутствует большое количество электроники.

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Гарри МакВей () — вокал, гитара
 Чарльз Кейв () — вокал, бас
 Джек Лоуренс-Браун () — ударные

Примечания 

Альбомы White Lies
Альбомы инди-рока
Альбомы Fiction Records